Нурія Льягостера Вівес і Марія Хосе Мартінес Санчес були чинними чемпіонками, і змогли захистити свій титул, у фіналі перемігши пару Лурдес Домінгес Ліно і Аранча Парра Сантонха з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка 

| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= С Борвелл К Негл
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=3
| RD2-team03=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=4
| RD3-team03= Х Дулко Ф Пенетта
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Л Домінгес Ліно А Парра Сантонха
| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6'''
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Посилання 
Draw

Abierto Mexicano Telcel, жінки, парний розряд
Abierto Mexicano Telcel 2009